

Geografia 
 Australia
 Newport – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Newport – sobborgo di Melbourne, Victoria
 Canada 
 Newport – comune del Québec
Irlanda
 Newport – città della contea di Mayo 
 Newport – città della contea di Tipperary
 Regno Unito
 Newport – sobborgo di Launceston, Cornovaglia
 Newport – sobborgo di Barnstaple, Devon
 Newport – villaggio del Dorset
 Newport – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
 Newport – parrocchia civile dell'Essex
 Newport – villaggio del Gloucestershire
 Newport – città del Gwent, Galles sud-orientale
 Newport – villaggio delle Highland, Scozia
 Newport – capoluogo dell'Isola di Wight 
 Newport – sobborgo di Hemsby, Norfolk
 Newport – città del Pembrokeshire, Galles sud-occidentale
 Newport – paese dello Shropshire
 Newport – villaggio del Somerset
 Newport-on-Tay – città del Fife, Scozia
 Newport Pagnell – paese dello Buckinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Newport – capoluogo della contea di Jackson, Arkansas
 Newport – comunità non incorporata della contea di Mendocino, California
 Newport – città della contea di Carteret, Carolina del Nord
 Newport – census-designated place della contea di York, Carolina del Sud
 Newport – città della contea di New Castle, Delaware
 Newport – capoluogo della contea di Vermillion, Indiana
 Newport – città della contea di Campbell, Kentucky
 Newport – città della contea di Penobscot, Maine
 Newport – comunità non incorporata della contea di Monroe, Michigan
 Newport – città della contea di Washington, Minnesota
 Newport – villaggio della contea di Rock, Nebraska
 Newport – capoluogo della contea di Sullivan, New Hampshire
 Newport – città della contea di Herkimer, New York
 Newport – capoluogo della contea di Shelby, Ohio
 Newport – capoluogo della contea di Washington, Ohio
 Newport – capoluogo della contea di Lincoln, Oregon
 Newport – borough della contea di Perry, Pennsylvania
 Newport – capoluogo della contea di Newport, Rhode Island
 Newport – capoluogo della contea di Cocke, Tennessee
 Newport – capoluogo della contea di Orleans, Vermont
 Newport – città (town) della contea di Orleans, Vermont
 Newport – capoluogo della contea di Pend Oreille, Washington
 Newport – capoluogo della contea di King, Washington
 Newport – città della contea di Columbia, Wisconsin

Altro 
 Newport – cratere meteoritico di Marte
 Newport – marca di sigarette
 Christopher Newport (1561-1618) – navigatore britannico